Глубочица — деревня в Осташковском городском округе Тверской области.

География 
Деревня находится между озер Глубокое и Залецкое в 22 км на север от города Осташкова.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Кравотынской волости Осташковского уезда Тверской губернии. В 1889 году в деревне было 62 двора.

С 1929 года деревня являлась центром Глубочинского сельсовета Осташковского района Великолукского округа Западной области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Сорожского сельского округа, с 2005 года — в составе Сорожского сельского поселения, с 2017 года — в составе Осташковского городского округа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Осташковского района